Ruijs (later Ruijs de Beerenbrouck en Ruijs van Nieuwenbroeck), een Noord-Limburgs geslacht
Charles Ruijs de Beerenbrouck, Nederlands premier